Пе́рше Тра́вня (раніше також 1358 км) — залізничний колійний пост Одеської дирекції Одеської залізниці на лінії ім. М.А. Гур’єва — Подільськ.

Розташоване в селі Перше Травня Захарівського району між станціями Перехрестове (6 км) та Мардарівка (6 км).

На платформі зупиняються приміські поїзди

Примітки

Джерела 
 
 

Зупинні пункти Роздільнянського району
Зупинні пункти Одеської залізниці